

Fiabe 
 La bella e la bestia  – fiaba europea

Cinema 
 La bella e la bestia  – film del 1920 diretto da Umberto Fracchia
 La bella e la bestia (Beauty and the Beast) – film del 1934 diretto da Friz Freleng
 La bella e la bestia (La Belle et la Bête) – film del 1946 diretto da Jean Cocteau
 La bella e la bestia  – film del 1977 diretto da Luigi Russo
 La bella e la bestia (Beauty and the Beast) – film del 1987 diretto da Eugene Marner
 La bella e la bestia (Beauty and the Beast) – film del 2003 diretto da David Lister
 La bella e la bestia (La Belle & la Bête) – film del 2014 diretto da  Christophe Gans 
 La bella e la bestia (Beauty and the Beast) – film del 2017 diretto da Bill Condon

Film d'animazione 
 La bella e la bestia (Beauty and the Beast) – film del 1991 della Disney diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise
 La bella e la bestia (Beauty and the Beast) – mediometraggio d'animazione del 1992  
 La bella e la bestia - Un magico Natale (Beauty and the Beast the Enchanted Christmas) – film Disney del 1997, sequel del precedente e pubblicato direct-to-video

Musica 
 Valzer della Bella e la Bestia  – brano di Maurice Ravel
 La bella e la bestia – brano musicale interpretato da Gino Paoli e Amanda Sandrelli
 La bella e la bestia – colonna sonora dell'omonimo film uscito nel 1991
 La bella e la bestia – colonna sonora dell'omonimo film uscito nel 2017

Teatro 
 La bella e la bestia (Beauty and the Beast), musical originale Disney di Alan Menken del 1994. La versione italiana ha debuttato il 2 ottobre 2009 al Teatro Nazionale di Milano con Michel Altieri nel ruolo della Bestia e Arianna in quello della Bella, regia di Glenn Casale
 La bella e la bestia, musical del 1996 con l'attrice Antonella Elia e Andrè De La Roche, regia Luciano Cannito

Televisione 
 Bella e la bestia (Beauty and the Beast) – film TV del 1976 diretto da Fielder Cook
 La bella e la bestia (Shelley Duvall's Faerie Tale Theatre) – episodio del 1984 della serie televisiva Nel regno delle fiabe
 La bella e la bestia (Beauty and the Beast) – serie televisiva statunitense del 1987
 La bella e la bestia – programma televisivo del 2002 con Lucio Dalla e Sabrina Ferilli, noto anche come La bella e la besthia
 La bella e la bestia  – miniserie televisiva del 2014

Altro 
 La bella e la bestia (Beauty and the Beast) – romanzo giallo del 1982 di Ed McBain

Pagine correlate
Beauty and the Beast
La Belle et la Bête